Конья:
 Конья — река в Мурманской области России.
 Конья — город в центральной Турции.
 Конья — провинция в Турции.
 Конья — плато в Турции.
 «Конья» — стадион в городе Конья.

Персоналии 
 Конья, Тимоте (род. 1998) — французский футболист.
 Конья, Ференц (1892—1977) — венгерский футболист и футбольный тренер.
 Конья, Шандор (1923—2002) — венгерский певец.

См. также 
 Конийский султанат — турецкое государство в XI—XIV веках.
 Коньяк (значения)